Buettneria puede referirse a:
 Buettneria, sinónimo de la planta Byttneria
 Koskinonodon, un género de anfibio anteriormente llamado Buettneria.
 Buettneria, un insecto llamado así.